

Головне — селище міського типу, Любомльський район, Волинська область

Головне — селище, Волгодонський район, Ростовська область
 Головне — село, Леб'яжівський округ, Курганська область

Див. також 
 Головно